Dit is een lijst van planetoïden 101401-101500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101401 - || 1998 VD || 7 november 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101402 - || 1998 VG1 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101403 - || 1998 VS2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101404 - || 1998 VY2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101405 - || 1998 VJ3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101406 - || 1998 VL3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101407 - || 1998 VQ3 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101408 - || 1998 VC6 || 11 november 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101409 - || 1998 VQ6 || 11 november 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 101410 - || 1998 VZ6 || 12 november 1998 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 101411 - || 1998 VO7 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101412 - || 1998 VS7 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101413 - || 1998 VG9 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101414 - || 1998 VJ9 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101415 - || 1998 VB12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101416 - || 1998 VN12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101417 - || 1998 VG13 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101418 - || 1998 VW15 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101419 - || 1998 VV16 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101420 - || 1998 VE17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101421 - || 1998 VS17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101422 - || 1998 VV18 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101423 - || 1998 VA19 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101424 - || 1998 VA20 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101425 - || 1998 VH20 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101426 - || 1998 VZ20 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101427 - || 1998 VA25 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101428 - || 1998 VE30 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101429 - || 1998 VF31 || 13 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101430 - || 1998 VE32 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101431 - || 1998 VX32 || 11 november 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| (101432) Adamwest || 1998 VG33 || 14 november 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101433 - || 1998 VR33 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101434 - || 1998 VU33 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101435 - || 1998 VC36 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101436 - || 1998 VF36 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101437 - || 1998 VL38 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101438 - || 1998 VE39 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101439 - || 1998 VH39 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101440 - || 1998 VO41 || 14 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101441 - || 1998 VB42 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101442 - || 1998 VP42 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101443 - || 1998 VA43 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101444 - || 1998 VS43 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101445 - || 1998 VG47 || 14 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101446 - || 1998 VY47 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101447 - || 1998 VY50 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101448 - || 1998 VF54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101449 - || 1998 VQ55 || 15 november 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 101450 - || 1998 VN56 || 15 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101451 - || 1998 VW56 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101452 - || 1998 WS1 || 18 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101453 - || 1998 WN2 || 19 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101454 - || 1998 WZ2 || 17 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101455 - || 1998 WN4 || 17 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101456 - || 1998 WY4 || 19 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| 101457 - || 1998 WF6 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101458 - || 1998 WJ6 || 22 november 1998 || Les Tardieux || M. Bœuf
|-
| 101459 - || 1998 WD7 || 19 november 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 101460 - || 1998 WH7 || 23 november 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (101461) Dunedin || 1998 WU7 || 25 november 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| (101462) Tahupotiki || 1998 WW7 || 25 november 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 101463 - || 1998 WM11 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101464 - || 1998 WS11 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101465 - || 1998 WL12 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101466 - || 1998 WJ15 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101467 - || 1998 WG16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101468 - || 1998 WJ16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101469 - || 1998 WU16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101470 - || 1998 WV16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101471 - || 1998 WX16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101472 - || 1998 WL18 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101473 - || 1998 WM20 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101474 - || 1998 WQ21 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101475 - || 1998 WF22 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101476 - || 1998 WY22 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101477 - || 1998 WO25 || 16 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101478 - || 1998 WN27 || 18 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101479 - || 1998 WC29 || 23 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101480 - || 1998 WH32 || 20 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101481 - || 1998 WN33 || 23 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101482 - || 1998 WT33 || 23 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101483 - || 1998 WQ34 || 17 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101484 - || 1998 WF35 || 18 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101485 - || 1998 WH36 || 19 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101486 - || 1998 WJ38 || 21 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101487 - || 1998 WB40 || 22 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101488 - || 1998 WM42 || 19 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101489 - || 1998 WW43 || 20 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101490 - || 1998 WX43 || 20 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (101491) Grahamcrombie || 1998 XA || 1 december 1998 || Cocoa || I. P. Griffin
|-
| 101492 - || 1998 XT1 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101493 - || 1998 XB3 || 7 december 1998 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 101494 - || 1998 XD3 || 8 december 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 101495 - || 1998 XJ3 || 10 december 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 101496 - || 1998 XM3 || 9 december 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 101497 - || 1998 XB6 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101498 - || 1998 XC7 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101499 - || 1998 XS7 || 9 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101500 - || 1998 XP8 || 12 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten